

Codici 
 AUN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Auburn (Washington) (Stati Uniti)
 aun – codice ISO 639-3 della lingua molmo one

Altro
Aun – re leggendario svedese
 Rein Aun – multiplista sovietico